Колодец (Колодезь):

 Колодец — гидротехническое сооружение для добычи воды.
 Колодец — специальная глубокая вертикальная скважина, служащая для различных технических целей:
 Смотровой колодец
 Дренажный колодец

В культуре

См. также